

Code 
AAI est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
AAI est un sigle qui peut signifier :
  (en français entretien d'attachement adulte), une forme d'entretien élaborée par Mary Main dans le cadre des travaux sur la théorie de l'attachement ;
 Autorité administrative indépendante ;
 Autorité administrative indépendante en France.

Autres 
aai est un nom qui peut signifier :
 aai, un trigramme de l'alphabet latin.